Manuel Lapuente Diaz, mais conhecido como Manuel Lapuente (Cidade do México, 15 de maio de 1944), é um treinador e ex-futebolista mexicano que atuava como atacante.

Títulos 
 Seleção Mexicana
 Copa Ouro da CONCACAF: 1998
 Copa das Confederações: 1999

Puebla 
 Campeonato Mexicano: 1982–83, 1989-90
 Copa México: 1989-90
 Concachampions: 1991

Necaxa
 Campeonato Mexicano: 1994-95

 América
 Campeonato Mexicano: Torneio de Verão 2002
 Concachampions: 2006
    

Naturais da Cidade do México
Futebolistas do México
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlas
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Treinadores de futebol do México
Treinadores do Puebla Fútbol Club
Treinadores do Tigres UANL
Treinadores do Club de Fútbol Atlante
Treinadores do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul‎
Treinadores do Club Necaxa
Treinadores da Seleção Mexicana de Futebol
Treinadores do Club de Fútbol América‎
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Treinadores da Copa das Confederações FIFA de 1997
Treinadores da Copa das Confederações FIFA de 1999